Kugelhaus peut faire référence à :
 la , bâtiment sphérique construit à l'occasion de l'exposition de Dresde en 1928, démoli en 1938 ;
 la  de Dresde, sphère de verre inspirée du bâtiment précédent, construit en 1993.